Osoby o tym nazwisku:
 Bartolomeu de Gusmão – rzymskokatolicki duchowny i wynalazca
 Geraldo Vieira Gusmão – rzymskokatolicki duchowny
 Guilherme Milhomem Gusmão – brazylijski piłkarz
 Paulo César Gusmão – brazylijski piłkarz i trener
 Xanana Gusmão – polityk timorski